En Australie:
 Bedford Park (Australie-Méridionale), une banlieue d'Adélaïde

Au Canada:
 Bedford Park (Toronto), un quartier de Toronto

Au Royaume-Uni
 Bedford Park (Bedford),un parc urbain de la ville de Bedford
 Bedford Park (Londres), un district de Londres

Aux États-Unis:
 Bedford Park (Bronx), un quartier du Bronx à New York 
 Bedford Park (Illinois), un village de l'Illinois

Toponyme indiquant un gué en Australie
Toponyme indiquant un gué au Canada
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis